Era il padre di Jiří Zídek jr.

Carriera 
Con la  ha disputato i Giochi olimpici di Monaco 1972, due edizioni dei Campionati mondiali (1970, 1974) e sei dei Campionati europei (1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973).

Palmarès 

TJ Slavia VŠ Praga: 1968-69

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Allenatori di pallacanestro cechi
Membri del FIBA Hall of Fame